Amplatz–BMC é uma equipe continental UCI fundada em 2013 e com sede na Austrália. A equipe disputa os Circuitos Continentais da UCI.

Equipes de ciclismo da Áustria
Clubes esportivos fundados em 2013
Equipas ciclistas continentais